Muhamed Demiri est un footballeur macédonien, né le  à Skopje (RFS Yougoslavie). Il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 FC Thoune
 Champion de Suisse de D2 : 2010

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international macédonien
Naissance à Skopje
Naissance en novembre 1985
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Concordia Bâle
Joueur du BSC Old Boys